— японский астроном и первооткрыватель астероидов. Совместно со своим коллегой Тосимасой Фурутой из обсерватории города Кани им в период с 1989 по 1993 годы было обнаружено 53 астероида.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Хироси Канэда
 Сатору Отомо
 Цутому Сэки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов